Goldfinger pode ser:
 Goldfinger, um livro de 1959 escrito por Ian Fleming
 Goldfinger, filme de 1964 da série James Bond interpretado pelo actor Sean Connery.
Auric Goldfinger, o personagem do livro e do filme.
 Goldfinger, música-tema do filme de mesmo nome de 1964, cantada por Shirley Bassey.
 Goldfinger (banda), grupo norte-americano musical de ska punk.

Desambiguação